Partido Galeguista é o nome de vários partidos políticos da Galiza:
Partido Galeguista (1931), dirigido por Alfonso Rodríguez Castelao e Alexandre Bóveda
Partido Galeguista (1978) 
Partido Galeguista (1985)
Partido Galeguista (1991) 
Partido Galeguista (2004), dirigido por Manoel Soto

Desambiguações de organizações